Mogi das Cruzes (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Mogi das Cruzes (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo